Inari o Oinari, deïtat japonesa de la fertilitat, l'arròs, l'agricultura, les guineus, la indústria i l'èxit en general 
 Inari (llac), llac al municipi d'Inari (Finlàndia) 
 Inari (Finlàndia)